NGC 1238 (другие обозначения — MCG -2-9-10, NPM1G -10.0126, PGC 11868) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Эридан. Льюис Свифт открыл NGC 1238 1 ноября 1886 с помощью 16" рефрактора в обсерватории Варнер (Warner), штат Нью-Йорк, США. Описание Дрейера: «очень тусклый, довольно маленький объект круглой формы, к северо-востоку расположена NGC 1247».

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

1238
Эридан (созвездие)